Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 3 — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 17 по 21 августа 2011 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. Победителем стал Бен Вулластон, обыгравший в финале Грэма Дотта со счётом 4:2.

В турнире приняли участие 214 игроков, из них 98 профессионалов.

Результаты

Предварительные раунды

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 142, 105 Джейми Коуп
 141 Марко Фу
 139 Дэвид Грэйс
 137 Кирен Уилсон
 136, 116, 112, 101 Грэм Дотт
 136 Алан Макманус
 135, 129 Мартин Гоулд
 132, 121 Энтони Макгилл
 132 Ли Янь
 132 Джадд Трамп
 131, 106 Эндрю Хиггинсон
 131, 103 Курт Мэфлин
 131 Джимми Уайт
 131 Джон Хиггинс
 128, 112, 100 Нил Робертсон
 127, 107, 102 Стивен Ли
 125 Стивен Хендри
 124 Стюарт Бинэм

 123 Адам Даффи
 121, 105 Мэттью Стивенс
 118, 111 Энди Хикс
 117, 108 Барри Хокинс
 113 Марк Селби
 112 Пол Дэвисон
 112 Джейми Джонс
 111, 108 Майкл Холт
 108, 107, 105 Мэттью Селт
 106 Кен Доэрти
 105 Тони Драго
 104 Майкл Уайт
 104 Стив Дэвис
 103 Бен Вулластон
 102 Джо Джогия
 101 Том Форд
 100 Фергал О'Брайен

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 3-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере